Troschke ist der Familienname folgender Personen:

 Aaron Troschke (* 1989), deutscher Kioskbesitzer und Medienbekanntheit
 Christoph von Troschke (1603–1655), preußischer Staatsmann

 Harald Freiherr von Troschke (1924–2009), deutscher Journalist 
 Jürgen von Troschke (1941–2019), deutscher Medizinsoziologe
 Karl Ludwig von Troschke (1718–1801), preußischer Generalleutnant 
 Maximilian von Troschke (1864–1942), preußischer Landrat
 Paul Troschke (1868–1959), deutscher Geistlicher und Kirchenstatistiker
 Theodor von Troschke (1810–1876), preußischer Generalleutnant

Troschke steht für:
 Troschke (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Droschke